Левые социалисты (Дания)
 Левые социалисты в Канаде  (партия Солидарный Квебек)
 Левые социалисты на Украине в 1910-х (украинские левые эсеры, «незалежники» и др.)